I-jang je čínské místopisné jméno, které může označovat

 I-jang – městská prefektura v provincii Chu-nan;

 I-jang (Che-nan) – okres v městské prefektuře Luo-jang v provincii Che-nan;
 I-jang (Ťiang-si) – okres v městské prefektuře Šang-žao v provincii Ťiang-si.